Andrasta peut faire référence à : 
 Andrasta, une déesse de la guerre gauloise de la mythologie celtique ;
 Classe Andrasta, une classe de sous-marins français.